Манна — многозначный термин:

Персоналии 
 Манна, Дженнаро (1715—1779) — итальянский композитор и музыкальный педагог.
  (1704 — ?) — итальянский композитор. Двоюродный брат Дженнаро Манна.
  (1751—1804) — итальянский композитор.
  (1706—1768) — итальянский клавесинист.
  (1813—1865) — итальянский юрист и политик.
 Манна, Зохар (1939—2018) — американский профессор еврейского происхождения в сфере компьютерных технологий из Стэнфордского университета.
 Манна, Майя Мунзеровна (род. 1985) — российская журналистка, руководительница RT Arabic.
 Манна, Мухаммад Афзал (1938—2017) — пакистанский хоккеист на траве, серебряный призёр Олимпийских игр 1964 года.
  — сирийский писатель, представитель прозападной сирийской оппозиции.
  (1924—2012) — один из лучших индийских защитников в местных первенствах середины XX века.
  (род. 1971) — американский рестлер.

География 
 Манна — древнее государство, существовавшее в X—VII веках до н. э. в Передней Азии.
  — деревня в районе Катха, Бирма.
  — деревня в Коринфе, Греция.
  — город на юго-западном побережье Суматра, Индонезия.

Ботаника 
 Манна лишайниковая (Аспицилия) — накипной лишайник.
 Ясень манновый — растение семейства Маслиновые.
  — смола, получаемая из маннового ясеня.
 Манна каспийская — местное название верблюжьей колючки.
 Манна — местные видовые названия эвкалипта в Австралии.

Спорт 
  — скаковая лошадь, выигравшая в начале XX века ряд турниров в Великобритании.
  — ежегодные спортивные соревнования в Швеции, Норвегии, Финляндии проводимые с 1976 г.

Религия 
 Манна небесная — согласно Библии, пища, которой Бог кормил Моисея и его соплеменников после Исхода из Египта.
  — название в Италии явления мироточения на религиозных предметах культа.

Военные события 
 Операция «Манна» — отправка союзниками продовольствия воздушным путём населению Голландии в период II мировой войны.
 Операция «Манна» — кодовое название совместной операции англо-греческих формирований, проводимой против нацистских войск в Греции.

Культура 
 Манна небесная — музыкальный кинофильм 1981 года.
  — польский фильм 2006 года.
  — полная версия польского фильма Манна, выпущенного в 2006 году.
 Samla Mammas Manna — шведская прогрессив-роковая группа, основанная в 1973 г.
  — третий альбом музыкальной группы Bread, изданный в 1971 г.
  — произведение современного фантаста .

Другое 
 Манная крупа — крупа из зёрен пшеницы так называемого сортового помола со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.
 Манна — местное название злаковой культуры манник.
 Манна — одно из вариантов интерпретации женского имени Мария.

См. также 
 Мана
 Манн